Râul Păltinei se poate referi la:

 Păltinei - afluent al Râului Mare
 Păltinei - afluent al râului Tismana